Белоцерко́вский — топонимическая фамилия; имеет женскую форму Белоцерковская.

Белоцерковский

А 
 Белоцерковский, Андрей Владленович (род. 1955) — председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, ректор Тверского государственного университета.

Б

В 
 Белоцерковский, Вадим Владимирович (1928—2017) — активист российского правозащитного движения, публицист, обозреватель «Радио Свобода», сын В. Н. Билль-Белоцерковского.
 Белоцерковский, Валентин Михайлович (1948-2021) — украинский советский музыкант, внук К. Н. Белоцерковского.
 Белоцерковский, Валерий Александрович (род. 1962) — российский музыкальный продюсер.

Г

Д 
 Белоцерковский, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — российский актёр.

И 
 Белоцерковский, Иван Васильевич (1931—2015) — советский государственный деятель, генеральный директор В/О «Росвнешторг»-министр РСФСР.

К 
 Белоцерковский, Константин Наумович (1894—1978) — украинский советский музыкант-фаготист и педагог.

Л 
 Белоцерковский, Лев Григорьевич (1886—1966) — украинский советский театральный актёр, мемуарист, двоюродный брат В. Н. Белоцерковского

М 
 Белоцерковский, Михаил Лазаревич (1944—2021) — российский театральный фотограф.

Н 
 Белоцерковский, Нахман Овсеевич (1900—1938) — советский военный и хозяйственный деятель, инженер.

О 
 Белоцерковский, Олег Михайлович (1925—2015) — советский и российский учёный, математик и механик, академик АН СССР и РАН, ректор Московского физико-технический института (1962—1987), племянник В. Н. Белоцерковского.

С 
 Белоцерковский, Сергей Михайлович (1920—2000) — советский и российский учёный в области ракетно-космической техники, доктор технических наук, профессор, генерал-лейтенант авиации, брат Олега Михайловича Белоцерковского.

Э 
 Белоцерковский, Элиав (род. 1963) — израильский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля на Украине.

Составные фамилии 
 Билль-Белоцерковский, Владимир Наумович (настоящая фамилия Белоцерковский, 1885—1970) — русский советский писатель и драматург.

Белоцерковская 
 Белоцерковская, Вероника Борисовна (род. 1970) — автор популярных кулинарных книг, издатель, предприниматель.

Другое 
 Белоцерковский мир — мирный договор, заключённый Богданом Хмельницким с поляками после Берестечского поражения 18 (28) сентября 1651 года.
 Белоцерковский полк — административно-территориальная и военная единица Правобережной Украины в XVII—XVIII веках.
 Белоцерковский троллейбус — один из видов общественного транспорта Белой Церкви.

См. также 
 Белоцерковский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года.
 Белоцерковский район — административная единица в центре Киевской области Украины.
 Белоцерковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Белогорского района Амурской области.